Боли́д ( — метательное копьё):

 Болид (метеор) — яркий метеор, имеющий заметные угловые размеры.
 Болид (автоспорт) — гиперболизированное название гоночного автомобиля.

Примечания